«See You» () — песня британской группы Depeche Mode, их четвёртый сингл. Записан в Blackwing Studios, вышел 29 января 1982 года. Впоследствии заглавная песня сингла была включена в трек-лист второго студийного альбома группы, A Broken Frame. Это первый сингл, в котором присутствуют песни Мартина Гора.

О сингле 
Сингл предварял небольшой концертный тур, с тогда ещё временным участником группы Аланом Уайлдером, несмотря на то, что он не участвовал в создании ни песни, ни альбома. Существует две версии песни «See You»: версия сингла и удлинённая версия с более длинным вступлением, она же стала альбомной.

Сторону «Б» занимает песня «Now, This Is Fun». Удлинённая версия имеет более продолжительный переход в середине песни и более продолжительное окончание, Дейв Гаан в песне поёт «This is funny!» вместо «This is real fun!». До релиза «Now, This Is Fun» называлась «Reason To Be».

Названия альтернативных версий песен не были указаны на конвертах и этикетках пластинок.

Музыкальное видео 
Видеоклип на «See You» снял режиссёр Джулиен Темпл. Это первое музыкальное видео группы с участием Алана Уайлдера. На протяжении короткого времени он играет на клавишах, а также появляется на некоторых снимках из фото-будки. Первая часть клипа снималась на  в Лондоне. В начале видео присутствуют уличные громкоговорители, такие же, как на обложке альбома Music for the Masses, выпущенного пятью годами позже. Группе видео не понравилось, и не попало на видеосборник 1985 года Some Great Videos, в который вошли видеоклипы группы до 1985 года, за исключением клипов на песни с альбома A Broken Frame и клипа на песню «Get the Balance Right!».

Списки композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode
 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором